Charbonnier ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst August Charbonnier (1677–1747), Hof-Landschaftsarchitekt französischer Abstammung
 Eugène-Étienne Charbonnier (1821–1878), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Ost-Cochin
 Fabian Charbonnier (* 1972), Sänger aus Guadeloupe 
 Gaëtan Charbonnier (* 1988), französischer Fußballspieler  
 Georg Ludwig Charbonnier (1678–1752), Kunstgärtner am Jagdschloss Wienhausen
 Hans Arno Charbonnier (1878–1944), Liegnitzer Oberbürgermeister
 Jean-Baptiste-Frézal Charbonnier (1842–1888), katholischer Geistlicher
 Jean-Philippe Charbonnier (1921–2004), französischer Fotograf
 Jerry Charbonnier (* 1973), Sänger aus Guadeloupe
 Lars Charbonnier (* 1977), deutscher Theologe
 Lionel Charbonnier (* 1966), französischer Fußballtorhüter
 Martin Charbonnier (um 1655–1720), Landschaftsarchitekt und Hofgärtner
 Matthias Charbonnier (um 1709/10–1750), Hof-Landschaftsarchitekt
 Nicolas Charbonnier (* 1981), französischer Segler
 Pierre Charbonnier (1897–1978), französischer Maler, Filmarchitekt, Kurzfilmregisseur und Kostümbildner
 Prosper Charbonnier, französischer Militär-Experte und Fachbuchautor
 Ralph Charbonnier (* 1962), deutscher evangelischer Theologe
 Robert Charbonnier, US-amerikanischer Biathlet
 Stéphane Charbonnier alias Charb (1967–2015), französischer Karikaturist und Journalist
 Sylvain Charbonnier , französischer Paläontologe
 Thierry Charbonnier, französischer Sportler

Charbonnier bezeichnet:
 Charbonnier-les-Mines, Gemeinde im französischen Département Puy-de-Dôme

Siehe auch:
 Charbonnières